Kiss Me Once Tour е четиринадесетия концертно турне на австралийската певица Кайли Миноуг, в подкрепа на дванадесети студиен албум Kiss Me Once (2014). Турнето проведено между септември 2014 и март 2015 г.

Изпълнявани песни 
Акт I: Първа целувка
 „Video Introduction“ (съдържа елементи от „Breathe“)
 „Les Sex“
 „In My Arms“
 „Timebomb“
 „Wow“
Акт II: Тайна целувка
 „Bauhaus Disco“ (Dance Interlude)
 „Step Back in Time“
 „Spinning Around“
 „Your Disco Needs You“
 „On a Night Like This“
 „Slow“
Акт III: Шеметна целувка
 „Chasing Ghosts“ (Video Interlude)
 „Dollhouse Medley“ : „Enjoy Yourself“ (Intro) / „Hand on Your Heart“ / „Never Too Late“ / „Got to Be Certain“ / „I Should Be So Lucky“
Акт IV: Силна целувка
 „Skirt“ (Video Interlude)
 „Need You Tonight“ (INXS cover)
 „Sexercize“
 „Nu-di-ty“ (Dance Interlude)
 „Can't Get You Out of My Head“
 „Kids“
Акт V: Австралийска целувка
 „Beautiful“
 „Kiss Me Once“
 „Get Outta My Way“
 „Love at First Sight“
 „The Loco-Motion“
 „All the Lovers“
Бис
 „Into the Blue“

Дати

Външни препратки 
 Официалния сайт на Кайли Миноуг 

Музикални турнета на Кайли Миноуг
Музикални турнета от 2014 година
Музикални турнета от 2015 година